Colinas (Maranhão), comune brasiliano dello Stato del Maranhão
Colinas (Rio Grande do Sul), comune brasiliano dello Stato di Rio Grande do Sul
Colinas do Sul, comune brasiliano dello Stato del Goiás
Colinas do Tocantins, comune brasiliano dello Stato di Tocantins

Colinas, distretto della Costa Rica nel cantone di Buenos Aires

San José de Colinas, città dell'Honduras